Майтхуна (, , слияние, соединение, союз) — ритуальный секс в индуистской и буддийской традициях. Тантристы полагают, что в процессе майтхуны мужчина и женщина превращаются в божественную пару, воспринимаются как воплощение или выражение божественных сущностей.

Особое внимание при этом обращается на правильное дыхание, а также на самарасу — синхронность достижения оргазма.

Майтхуне обычно предшествует длительный ритуал, заключающийся в подношении цветов и размышлении о партнёре.

См. также 
 Тантрический секс
 Яб-Юм

Примечания 

Тантра
Сексуальные ритуалы